Сулімов:
 Сулімов Володимир Михайлович (1949—2002) — радянський і український звукооператор.
 Сулімов Павло Федорович (1910—1991) —  Герой Радянського Союзу.